Il singolare del Family Circle Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Arantxa Sánchez Vicario era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Amanda Coetzer.

Martina Hingis ha battuto in finale 3–6, 6–3, 7–6 Monica Seles.

Teste di serie
Le prime 9 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Family Circle Cup 1997